Zagroble peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Zagroble, un village
 dans la voïvodie de Lublin
 Zagroble, un village dans le powiat de Biłgoraj
 Zagroble, un village dans le powiat de Hrubieszów